Odrowąż (gromada w powiecie koneckim)
 Odrowąż (gromada w powiecie nowotarskim)